Schip der dwazen, een allegorie van Plato
Das Narrenschiff, een 15e-eeuws boek van Sebastian Brant
Het narrenschip (schilderij), een schilderij van Jheronimus Bosch in het Louvre
Het narrenschip (tekening), een tekening naar Jheronimus Bosch in het Louvre
Het Narrenschip (kunstenaarscollectief), een Gronings kunstenaarscollectief
Het narrenschip (stripreeks), een Frans stripreeks van Turf